COIC est un sigle de quatre lettres. Il peut désigner :
 Le comité d'organisation de l'industrie cinématographique.
 Le comité d'organisation des industries chimiques.
 Le commandement des opérations interarmées du Canada.